Рабочая партия Курдистана (РПК, также Курдская рабочая партия; , , с января 2000 года — Демократический народный союз, c 4 апреля 2002 года именовалась Конгрессом свободы и демократии Курдистана (KADEK)), с 4 апреля 2005 снова продолжила деятельность под наименованием Рабочая партия Курдистана) — организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции. Признана террористической организацией Турцией, Соединёнными Штатами, ЕС и некоторыми другими странами; однако маркировка РПК как террористической организации спорна, и некоторые аналитики и организации утверждают, что РПК больше не участвует в организованной террористической деятельности и не преследует систематически гражданских лиц. Турция часто рассматривала спрос на образование на курдском языке как поддержку террористической деятельности РПК.

Имеет также военное крыло — Народные силы обороны.

История 

Рабочая партия Курдистана была образована 27 ноября 1978 года как левая социалистическая партия. После военного переворота в Турции (1980) почти всё руководство партии было арестовано, однако Абдулле Оджалану (основателю Рабочей партии Курдистана) и ряду однопартийцев удалось найти убежище в Сирии.

С начала 1980-х Сирия стремилась ослабить своих соседей, поддерживая автономистские устремления турецких и иракских курдов, одновременно настаивая на том, чтобы её собственное курдское меньшинство Сирии подчинило свою этническую идентичность арабской идентичности Сирии. В 1980-х и начале 1990-х годов сирийское правительство поддерживало действия РПК против Турции, вооружая и обучая её членов в лагерях на территории ливанской долины Бекаа, оккупированной сирийской армией. С середины 1980-х годов РПК имела уже многотысячную партизанскую армию (получившую наименование Армия освобождения народов Курдистана — (Artêşa Rizgariya gelên Kurdistan — ARGK)) и разветвлённые политические структуры, объединённые во Фронт национального освобождения Курдистана (Eniya Rizgariya Netewên Kurdistan — ERNK).

Одновременно Сирия оказывала помощь иракским курдам — Патриотическому союзу Курдистана, который был основан Джалалом Талабани в Дамаске в 1975 году. За это турецкие и иракские курды отказались от всех претензий на лидерство в отношении сирийских курдов. В 1998 году, однако, Сирия под сильным давлением Турции прекратила свою поддержку РПК, изгнав её лидера Абдуллу Оджалана из его дома в Дамаске и закрыв лагеря РПК в Ливане. Вскоре после этого Оджалан был задержан в Кении и приговорён турецким судом к смертной казни (заменённой на пожизненное заключение). РПК перенесла свои лагеря в Иракский Курдистан. На этом, однако, сотрудничество Сирии и РПК не завершилось: сирийские власти не противодействовали желанию сирийских курдов вступать в ряды РПК для борьбы против Турции. Сирийские курды даже принимали участие в терактах на территории Турции.

В 1999 году Армия освобождения народов Курдистана была преобразована в Народные силы самообороны (НСС), которые состоят из профессиональных боевиков и имеют обустроенные базы в труднодоступных высокогорных областях Курдистана. Политические структуры РПК контролируют курдское общество как в самой Турции, так и в европейской диаспоре. РПК располагает крупным бюджетом, который пускает в оборот через подконтрольных партии бизнесменов. Основными боевыми целями являются правительственные силы безопасности Турции.

Для борьбы против РПК турецкое правительство использует не только военную силу. Считается, что турецкая разведка стоит за созданием альтернативной группировки — «Курдская Хизболла» — которая совершала убийства и похищения активистов РПК.

В августе 1999 года РПК объявила о перемирии и провозгласила проект Демократической Конфедерации, представляющей собой внегосударственное образование, объединяющее курдские автономные республики, которые должны быть созданы в составе стран, разделивших между собой Курдистан.

Объявлявшиеся перемирия 
За 30 лет курдско-турецкого противостояния Рабочей партией Курдистана были объявлены 5 односторонних перемирий.

Первое перемирие 
19 марта 1993 года на пресс-конференции в ливанской провинции Бекаа лидер Рабочей партии Курдистана, в присутствии лидера Патриотического союза Курдистана Джаляля Талабани объявил об одностороннем перемирии. Перемирие было объявлено в ответ на многочисленные тайные обращения турецкого руководства и продлилось до 15 апреля 1993 года. Взаимная скрытая договорённость была достигнута в ходе посреднической деятельности Джаляля Талабани между Абдуллой Оджаланом и президентом Турции Тургутом Озалом. 15 апреля 1993 года РПК объявила о продлении перемирия сроком на один месяц. 17 апреля президент Турции Тургут Озал умер от инфаркта. В восточных и юго-восточных районах Турции против курдских партизан были развёрнуты широкомасштабные операции. РПК объявила о прекращении перемирия с Турцией. По другим данным, она сама сорвала перемирие, остановив автобус с турецкими рекрутами и убив более 30 безоружных солдат.

Второе перемирие 
Было объявлено 15 декабря 1995 года в ответ на письмо турецкого премьер-министра Тансу Чиллер, отправленное лидеру РПК Абдулле Оджалану. Однако 16 января 1996 года, после того, как близ городка Гючлюконак на юго-востоке Турции турецкими военными был обстрелян гражданский микроавтобус с 11 пассажирами и ответственность была возложена на РПК, перемирие было прекращено. Покушение на жизнь лидера РПК Абдуллы Оджалана 6 мая 1995 года, организованное турецким руководством во главе с Тансу Чиллер, Доганом Гюрешем и Мехметом Агаром окончательно поставило крест на переговорах.

Третье перемирие 
1 сентября 1998 года по просьбе премьер-министра Турции Неджметтина Эрбакана РПК в третий раз объявила о перемирии. Перемирие сохранилось и после вынужденного выезда лидера РПК Абдуллы Оджалана из Сирии, которой со стороны Турции был объявлен ультиматум о введении войск. Арест Абдуллы Оджалана 15 февраля 1999 года положил конец перемирию.

Четвёртое перемирие 
2 августа 1999 года РПК объявила о выводе войск из турецкой части Курдистана в иракскую часть. 1 сентября она объявила об очередном перемирии. Самое продолжительное в истории курдско-турецкого военного противостояния перемирие сохранялось на протяжении почти 5 лет. Игнорирование курдской проблемы в Турции вынудило руководство РПК 1 июня 2004 года объявить о прекращении перемирия.

Пятое перемирие 
Было объявлено 1 сентября 2006 года в ответ на многочисленные просьбы курдской и турецкой интеллигенции, Партии демократического общества, Соединённых штатов Америки и Европейского союза.

На Х Съезде Рабочей партии Курдистана утверждены понятия «активная» и «пассивная» самооборона, подразумевающие ведение вынужденных атак, в случае нападения со стороны агрессора, в отношении которого объявлено перемирие.

Мораторий 
29 марта 2009 года, с целью поддержания благоприятной атмосферы внутри Турции, активно обсуждающей способы политического решения курдской проблемы, РПК объявила о введении моратория на ведение боевых действий сроком до 1 июня 2009 года.

1 июня 2009 года РПК продлила мораторий до 15 июля 2009 года, затем до 1 сентября 2009 года.

29 сентября 2009 года односторонний мораторий продлен на неопределённый срок.

Признание экстремистской или террористической организацией 

В 1993 году деятельность Рабочей партии Курдистана была признана экстремистской и запрещена министерством внутренних дел ФРГ. Деятельность РПК также была признана террористической и запрещена в США (1997), в Великобритании (2001), в Канаде (2002), в Австралии (2005). По данным службы безопасности Австралии, деятельность РПК также запрещена в Австрии, Азербайджане, Ираке, Казахстане, Молдове, Нидерландах, Новой Зеландии, Турции, во Франции и на Филиппинах.

В июне 2002 года Рабочая партия Курдистана была включена в список террористических организаций ЕС, что означает запрет её деятельности во всех странах Евросоюза, независимо от того, запрещена РПК их национальными законодательствами или нет. Однако 3 апреля 2008 года Европейский суд признал незаконным включение в 2002 году Рабочей Партии Курдистана в список террористических организаций ЕС (дело № 2008/C 142/40) по причине процедурных ошибок. В частности, представителям РПК не было дано возможности выступить в свою защиту. Вместе с тем, судьи подчеркнули, что не намерены исключать РПК из списка и судебное решение носит лишь формальный характер, так как допущенные ошибки уже устранены. Таким образом, официально РПК так и не была вычеркнута из списка террористических организаций и до сих пор числится в нём при каждом обновлении. В последнем издании списка (июль 2016) РПК вместе с её подразделениями KADEK и KONGRA-GEL располагается под номером 13.

Символика 
Марш Рабочей партии Курдистана — «Bi Rêberîya Partîya Karkeran» (Bï Rebäriâ Partiâ Karkäran).

См. также 
 Турецко-курдский конфликт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РПК (англоязычная версия)
 Лебский М. Эволюция РПК: от партии-авангарда к политической конфедерации
 Рабочая партия Курдистана (Спецпроект РСМД «Турецкие экстремистские организации»)

Абдулла Оджалан
Леворадикальные террористические организации